Шерон Фічмен і Марія Санчес були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Аояма Сюко і Рената Ворачова.
Сара Еррані і Роберта Вінчі виграли титул, у фіналі перемігши пару Аояма і Ворачова з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw

ASB Classic, парний розряд
2015